Till Attila (1923–2002), Tyll Attila színművész alternatív neve.
Till Attila (1971– ) műsorvezető, riporter, rendező.